Ville impériale ou Cité impériale peut se référer à :
 Ville libre d'Empire ou Ville impériale, une entité politique du Saint-Empire romain germanique ;
 Ville impériale, qualifiant quatre villes historiques du Maroc : Fès, Marrakech, Meknès, Rabat ;
 Cité impériale, quartier historique de Pékin entourant directement la Cité interdite.
 Marque Ville Impériale : réseau de villes françaises dont le patrimoine lié au  et au  Empire est important.

Notes et références